Murchison, folyó Nyugat-Ausztráliában
Murchison, település Új-Zélandon, a Déli-szigeten